Takashi Mizuno (astronomo) – Astronomo giapponese (1955 – )
Takashi Mizuno (calciatore) – Calciatore giapponese (1931 – )